Matthew Stewart peut désigner :
 Matthew Stewart (mort en 1516),  comte de Lennox ;
 Matthew Stewart (1516-1571), 4 comte de Lennox, père de Henry Stuart, second époux de la reine Marie Stuart ; régent du royaume d'Écosse (1567-1571) au nom de son petit-fils Jacques VI d'Écosse (futur roi Jacques I d'Angleterre et d'Irlande) ;
 Matthew Stewart (1717-1785), mathématicien écossais ;
 Matthew Stewart (1973-), joueur de rugby à XV international écossais.